Folgende Personen tragen den Familiennamen in der Schreibweise Hačecký:

 Martin Hačecký (* 1988), tschechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Vojtěch Hačecký (* 1987), tschechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer